Agnesia kan syfta på:

 Agnesia (djur) – ett släkte av sjöpungar
 Agnesia (växter) – ett släkte av växter